Casino Royale može označavati:

 Casino Royale (roman), prvi roman o Jamesu Bondu Iana Fleminga
 Casino Royale (2006), film o Jamesu Bondu iz 2006. godine, s Danielom Craigom u glavnoj ulozi
 Casino Royale (1967), film iz 1967. godine, satira na roman o Jamesu Bondu s Davidom Nivenom u glavnoj ulozi